

Cinema 
 Breaking In – film del 1915 diretto da Wilfred North
 Breaking In – cortometraggio del 1925 della Henry Ginsberg Distributing Company
 Ladro e gentiluomo (Breaking In) – film del 1989 diretto da Bill Forsyth

Televisione 
 Breaking In – serie televisiva statunitense